Атланта Брэйвз в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 96 матчей в 162 проведённых играх. В финальной серии Национальной лиги команда обыграла Сент-Луис Кардиналс со счётом 4-3 и вышла в Мировую серию, где уступила Нью-Йорк Янкиз 2-4.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 91

Май 

 Игр: 25
 Выигрышей: 19
 Поражений: 6
 Процент побед: 76
 Очков набрано: 154
 Очков пропущено: 76

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 132
 Очков пропущено: 140

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 15
 Поражений: 11
 Процент побед: 57.69
 Очков набрано: 116
 Очков пропущено: 103

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 19
 Поражений: 10
 Процент побед: 65.52
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 99

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 114
 Очков пропущено: 139

Плей-офф 
 Финальные серии Национальной лиги: Атланта Брэйвз — Сент-Луис Кардиналс 4-3

 Мировая серия 1996: Нью-Йорк Янкиз — Атланта Брэйвз 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Атланта Брэйвз
МЛБ в сезоне 1996